Název Přílepy má více sídel:
 Přílepy (okres Kroměříž) – obec v okrese Kroměříž
 Přílepy (okres Rakovník) – obec v okrese Rakovník
 Velké Přílepy – obec v okrese Praha-západ

 Malé Přílepy – část obce Chyňava v okrese Beroun